Кочани (община) — адміністративна община в Македонії.
 Кочани (Македонія) — місто в Македонії.
 Кочани (Болгарія) — село в Болгарії.